John McHenry ist der Name folgender Personen:

* John Geiser McHenry (1868–1912), US-amerikanischer Politiker
 John H. McHenry (1797–1871), US-amerikanischer Politiker